Ersholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ersholmen (vid Kaxskäla, Kimitoön), Åboland, 
 Ersholmen (vid Bergön, Kimitoön), Åboland,

Sverige 

 Ersholmen, Östhammars kommun, 
 Ersholmen, Haninge kommun (inte på kratan)

Robotskapade Finlandförgreningar